Valétudo peut faire référence à :

Astronomie 
 Valétudo (S/2016 J 2, Jupiter LXII), satellite naturel de Jupiter baptisé d'après la déesse.

Mythologie 
 Valétudo, arrière-petite-fille du dieu romain Jupiter, déesse de la santé et de l'hygiène (équivalent romain de la déesse grecque Hygie).

Sport 
 vale tudo, forme de combat libre.

Culture populaire 
 Vale Tudo est une telenovela brésilienne diffusée en 1988 - 1989